Патрик Мёллекен (; род. , Хан) — немецкий актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Патрик Мёллекен сделал первые опыты на сцене уже в возрасте пяти лет на фортепианных концертах и торжественных мероприятиях. В возрасте десяти лет он получил свои первые роли в телевизионных фильмах. Почти одновременно он начал свою работу в качестве художника-закадрового голоса в радиорекламе для Legoland Deutschland. После этого он появился ещё в нескольких телевизионных постановках, сопровождаемых работами в студии звукозаписи. С 2006 по 2010 год Мёллекен посещал актёрскую школу Juniorhouse в Кёльне.

В 2007 году продюсер Вольфганг Радеманн пригласил Патрика Мёллекена в немецкий Das Traumschiff, а ведущий ток-шоу Харальд Шмидт пригласил его в качестве гостя на свое шоу Die Harald Schmidt. В качестве дубляжа он участвовал вместе с Марио Адорфом в том же самом году в 26-серийном мультсериале Kleiner Dodo, где озвучивал обезьяну Понг.

Его самой большой телевизионной ролью была роль в криминальном фильме 2008 года Pfarrer Braun-Heiliger Birnbaum. После этого Мёллекен сыграл Людвига Трепте в телевизионной драме Ihr könnt euch niemals sicher sein, которая была награждена среди прочих Австрийской телевизионной премией Romy и Grimme-Preis в 2009 году. В 2010 году Патрик Мёллекен получил премию Deutschen Hörbuchpreis за фильм Wie man unsterblich wird-Jede Minute zählt («Как жить вечно»). Его работа для аудиокниг и радиопостановок с тех пор часто награждалась различными номинациями. В 2010 году он сыграл главную роль Тома в мистерии и первом 3D-сериале Grimmsberg.

Примечания